Дариуш Шляхетко ( или , 1961) — польский ботаник, систематик и фитогеограф.

Биография 
Дариуш Шляхетко родился в 1961 году. 

В 1990 году Дариуш получил докторскую степень в Университете Гданьска, защитив диссертацию по систематике Орхидных рода Schiedella. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Научная деятельность 
Дариуш Шляхетко специализируется на семенных растениях.

Публикации 
 Dariusz L. Szlachetko & Joanna Mytnik, 2000: Lecanorchis seidenfadeni (Orchidaceae, Vanilloideae), a new orchid species from Malaya. Ann. Bot. Fennici 37: 227–230. 
 Alina Szlachetko, Dariusz L. Szlachetko, 2000: Biologia kl.1 Podręcznik gimnazjum. ISBN 83-7460-108-6.
 Alina Szlachetko, Dariusz L. Szlachetko, 2000: Biologia kl.2 Podręcznik gimnazjum. ISBN 83-88056-66-2.
 Dariusz L. Szlachetko & Hanna B. Margonska, Gynostemia Orchidalium II. Finnish Zoological & Botanical Publishing Board, ISBN 951-9469-67-2.
 Dariusz L. Szlachetko, 2001: Storczyki. ISBN 978-83-7073-339-1.
 Dariusz L. Szlachetko, 2004: Orchidee — amatorska uprawa storczyków. ISBN 978-83-7073-350-6.
 Dariusz L. Szlachetko, Marcin Górniak, Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Tukałło P., Minasiewicz J., 2006: Phylogenetic relationships within the subtribe Spiranthinae s.l. (Orchidaceae) inferred from the nuclear ITS region. Biodiversity: Research and Conservation, 1–2, s. 18–24, Poznań, 2006.
 Dariusz L. Szlachetko, Marta Monika Kras, 2009: Four new species of Bilabrella (Orchidaceae, Habenariinae) from Africa. Polish Botanical Journal.
 Dariusz L. Szlachetko, Marta Monika Kras, 2009: The taxonomic revision of the genus Bilabrella Lindl. (= Habenaria Willd. sections Replicatae Kraenzl. and Bilabrellae Kraenzl). Polish Botanical Journal.
 Dariusz L. Szlachetko, Dudek M., 2009: Preliminary revision of the subtribe Elleanthinae Szlach. (Elleantheae, Epidendroideae). Polish Botanical Journal.

Примечания

Ссылки 
 Nauka Polska: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
 Nauka Polska: Rewizja taksonomiczna i zróżnicowanie gatunków rodzaju Schiedeella Schltr.sensu lato (Orchidaceae, Spiranthinae)
 Nettime mailing list archives: European scientist, Dariusz Szlachetko, stuck in 18th Century
 Dariusz L. Szlachetko & Joanna Mytnik, 2000: Lecanorchis seidenfadeni (Orchidaceae, Vanilloideae), a new orchid species from Malaya. Ann. Bot. Fennici 37: 227–230

Ботаники по алфавиту
Ботаники Польши
Преподаватели Гданьского университета